Županijska cesta 5041 (Ž5041) se nalazi u Poreču. Kreće u Kukcima i završava u Vižinadi.

Županijske ceste u Hrvatskoj